Mam'zelle Nitouche – operetta di Hervé
 Santarellina (Mam'zelle Nitouche) – film del 1931 diretto da Marc Allégret
 Santarellina (Mam'zelle Nitouche) – film del 1954 diretto da Yves Allégret